(en ) est le dixième album du groupe de chant a cappella allemand Wise Guys, sorti en .

L'album contient , dont les , auto-écrits, sont a cappella. La pièce  est également enregistrée, en plus de la version standard, dans une version avec l', avec qui le quintette a donné un concert les  et .

 est basé sur la chanson  de Michael Jackson et même la chorégraphie en est inspirée. En outre, Ferenc y récite, en allemand, un extrait de  de Schiller.

En 2009,  est certifié disque d'or en Allemagne ( vendus). Il atteint la  des classements d'albums en Allemagne et la  en Autriche.

Liste des titres

Crédits

Membres du groupe 
 Daniel « Dän » Dickopf : chant (baryton, percussions vocales), auteur et arrangeur
 Edzard « Eddi » Hüneke : chant (ténor) et arrangeur
 Marc « Sari » Sahr : chant (baryton)
 Ferenc Husta : chant
 Clemens Tewinkel : chant

Équipes technique et production 
 Production, enregistrement, mixage : Uwe Baltrusch
 Coproduction : Daniel Dickopf, Edzard Hüneke
 Mastering : Mazen Murad
 Mixage (assistant) : Jan Kramer
 Enregistrement (additionnel) : Rüdiger Dewitz
 Illustrations : Thomas Glöckner
 Photographie : Guido Kollmeier

Notes et références

Liens externes 
 
 

Album de Wise Guys
Album musical sorti en 2008
Musique vocale
Album de pop allemand
Album certifié disque d'or en Allemagne